Фер'яль Абдельазіз  — єгипетська каратистка, олімпійська чемпіонка 2020 року, чемпіонка світу.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Фер'яль Абдельазіз  на сайті World Karate Federation.

Єгипетські каратисти
Єгипетські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020